Trèves (, ) peut faire référence à :

Lieux 

 Trèves, ville et arrondissement d'Allemagne, dans le Land de Rhénanie-Palatinat, située sur la Moselle ;
 District de Trèves, ancien district (Bezirk) dont le chef-lieu était Trèves.
 Archevêché de Trèves
 Électorat de Trèves, un État du Saint-Empire romain germanique dont l'archevêque était le seigneur-électeur.
 Arrondissement de Trèves, ancienne subdivision administrative française du département de la Sarre
 Trèves, commune française du Rhône, Rhône-Alpes 
 Trèves, commune française du Gard, Languedoc-Roussillon
 Trèves, ancienne commune française de Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Chênehutte-Trèves-Cunault
 Chênehutte-Trèves-Cunault, commune française, située dans le département de Maine-et-Loire
Tour de Trèves
 Saint-Laurent-de-Trèves, commune française, située dans le département de la Lozère

Personnalités 
 Egbert de Trèves (950-993), archevêque de Trèves de 977 à sa mort en 993 ;
 Wigéric de Trèves, comte palatin de Trèves et d'Aix-la-Chapelle ;

 Gilles de Trèves (1515-1582), doyen de la collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc
 Giuseppe Treves (~1759-1825), époux de Bonfili
 Ebe Trèves (1849-190?), Anna Giustina dite Ebe, artiste lyrique, contralto à La Fenice, mezzo-soprano
 Alberto Trèves de Bonfili (1855-1921), sénateur
 Joseph-Marie Trèves (1874-1941), prêtre catholique valdôtain et militant antifasciste
 Claude Trèves (1939-1985), parachutiste français 
 Gérard Trèves (1942-), parachutiste français
 Giorgio Treves (1945-), réalisateur et scénariste italien 
 Florian Trèves (1966-), champion de France de saut à ski

Entreprises 
 Trèves, société spécialisée dans l'équipement automobile.

Voir aussi